Ло́бель — еврейская фамилия. 

Известные носители:

 Лобель, Арнольд (1933—1987) — американский детский писатель.
 Лобель, Матиас де (1538—1616) — фламандский ботаник.
 Лобель, Соломон Моисеевич (1910—1981) — молдавский советский композитор, симфонист.
  (1888—1982) — британский папиролог и филолог-классик.

См. также 
 Лобел